Mk 24 steht für:
 Mk 24 Tigerfish, britischer Schwergewichtstorpedo

MK-24 steht für:
 Demir Kapija, ISO-3166-2-Code der mazedonischen Gemeinde

MK24